Charles Bowers Momsen
 Janet Momsen (1938 - ), géographe britannique et canadienne
 Taylor Momsen